Skowrony steht als Ortsname für:

 Skowrony (Godkowo), Dorf in der Landgemeinde Godkowo, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Schmauch, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Skowrony (Gryfice), Dorf in der Landgemeinde Gryfice, Woiwodschaft Westpommern